Seiboldsdorf steht für

 Seiboldsdorf (Ehekirchen), Ortsteil der Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Seiboldsdorf (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern

 Seiboldsdorf (Adelsgeschlecht), ein altes bairisches Adelsgeschlecht

Seiboldsdorf  ist der Familienname folgender Personen:

 Stephan von Seiboldsdorf († 1618), Fürstbischof von Freising